The Answer Man steht für:

 The Answer Man (Radiosendung), US-amerikanische Radiosendung (1937–1956)
 The Answer Man, Alternativtitel von Der göttliche Mister Faber (Arlen Faber), US-amerikanischer Film von John Hindman (2009)
 The Answer Man, ein Pseudonym von Bob Rozakis (* 1951), US-amerikanischer Comicautor und Redakteur